aktor – artysta grający jakąś rolę w teatrze, filmie, telewizji
 Aktor – album grupy muzycznej 2 plus 1
 Aktor – bohater powieści Tadeusza Konwickiego Rojsty
 Aktor (łac. Actor) – w mitologii greckiej syn Dejona
 Aktor – użytkownik lub zewnętrzny system, z którym modelowany system wchodzi w interakcje
 Aktor – tragikomedia Cypriana Kamila Norwida z 1867

Zobacz też 

 
 Actor – planetoida o numerze katalogowym 12238
 Aktorka (ujednoznacznienie)